En Pologne, Kościuszki peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Kościuszki, un village du powiat de Bełchatów.

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Kościuszki, un village du gmina de Nowogard,
 Kościuszki, un village du gmina d'Osina.